Трново —  многозначный топоним.
 Трново — город (городской населённый пункт) в Республике Сербской в составе БиГ
 Трново — община (муниципалитет) в Республике Сербской в составе БиГ
 Трново — община (муниципалитет) в Федерации Боснии и Герцеговины в составе БиГ (центр — в д. Дуймовичи)